Ciruela puede referirse a:
Ciruela, el fruto de las plantas del subgénero Prunus (subgénero);
El nombre común de la planta Prunus domestica;
Ciruela, aldea perteneciente al municipio de Berlanga de Duero (Soria, España).